Löschel ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Löschel (* 1971), deutscher Wirtschaftswissenschaftler 
 Hannes Löschel (* 1963), österreichischer Musiker und Komponist